Лу́цька ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах Україні.

Луцька вулиця — вулиця у Подільському районі м. Києва

Колишні назви 
Луцька вулиця — колишня вулиця у місцевості Московському районі (нині Голосіївський район) м. Києва, яка була офіційно ліквідована у 1981 році.